Hrachoviště je název více míst:

 Hrachoviště, obec na Třeboňsku v okrese Jindřichův Hradec
 Hrachoviště (Býšť), část obce Býšť v okrese Pardubice
 Hrachoviště (Brdy), katastrální území ve vojenském újezdu Brdy; zaniklá osada
 Hrachoviště (přírodní rezervace), přírodní rezervace v okrese Pelhřimov

 jiný význam

 pole oseté hrachem

Externí odkazy